Aristarco de Samos — astrônomo e matemático grego do século III a.C.
 Aristarco da Samotrácia — gramático grego do século II a.C.
 Aristarco de Tessalônica — personagem do Novo Testamento

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história